London Chess Classic 2012 — міжнародний шаховий турнір, який проходив з 1 по 10 грудня 2012 року в Лондоні.

Категорія турніру — ХХІ (середній рейтинг — 2751,7)

Розклад змагань 

 Ігрові дні: 1-4, 6-10 грудня 
 Вихідний день:  5 грудня 
 
Час початку партій (київський): 

 1-3 грудня  — 16.00 год 

 4 грудня  — 18.00 год 

 6-9 грудня  — 16.00 год 

 10 грудня  —14.00 год

Регламент

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на  хід починаючи з першого.

Нарахування очок 
 За перемогу нараховується 3 очка, за нічию 1, за поразку 0. Пропонувати нічию заборонено.

Критерії розподілу місць 
 При розподілі місць додатковими показниками є:
 Кількість перемог 
 Кількість перемог чорним кольором 
 Результат особистих зустрічей. 
При рівності всіх додаткових показників грається додатковий матч або двоколовий матч-турнір в бліц.

Призовий фонд
Загальний призовий фонд – 160 000 Євро.
  50 000 євро
  25 000 євро
  20 000 євро
  15 000 євро
  10 000 євро
  10 000 євро 

9 000 євро – по 1000 євро за найкращу партію визначану глядацьким голосуванням в кожному турі.
21 000 євро – виділені переможцям всіх результативних партій, будуть розділені рівномірно та залежать від загальної результативності.

Учасники 

жирним  —  місце в рейтингу станом на грудень 2012 року

Рух за турами 

 Вільний гравець в кожному турі коментує партії в прямому ефірі для глядачів

Турнірна таблиця

Підсумки в традиційній системі підрахунку 
  Магнус Карлсен - 6½
  Володимир Крамник - 6
  Хікару Накамура - 5
  Майкл Адамс - 5
  Вішванатан Ананд - 4
  Левон Аронян - 3½
  Юдіт Полгар - 2½
  Люк Макшейн - 2
  Гавейн Джонс - 1½

Переможець 
 Магнус Карлсен

Посилання 
  Офіційний сайт London Chess Classic  
  London Chess Classic на  ChessPro.ru 
  London Chess Classic онлайн на whychess.org 
 London Chess Classic онлайн на chessdom.com  
 Форум на ChessPro.ru  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Лондон (шаховий турнір)
Грудень 2012